Pegar se refiere a:

 Unir, arrimar, adherir o juntar una cosa con otra, véase drae: pegar pegar para más significados;
 Un paradigma de la computación, véase cortar, copiar y pegar;
 Goma de pegar, sustancia que mantiene dos cosas adheridas.matarile molotop

Llevar a cabo un "sal fuera". Esta expresión fue acuñada Albert García en el año 2016 de acuerdo con la Real Academia Española